Gluschkow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Jurjewitsch Gluschkow (* 1975), russischer Ringer
 Georgi Gluschkow (* 1960), bulgarischer Basketballspieler
 Nikolai Alexejewitsch Gluschkow (1949–2018), russischer Manager

Gluschkow steht für:

 das Gluschkow-Verfahren oder Gluschkow-Konstruktion, siehe Berry-Sethi-Verfahren

Siehe auch:
 Gluschko